Big Dipper est un nom américain qui désigne les sept étoiles de la Grande Ourse.

Big Dipper peut faire référence :
 Big Dipper, est le nom de plusieurs montagnes russes, dont ;
 Big Dipper, des montagnes russes en bois de Pleasure Beach, Blackpool
 Big Dipper, des montagnes russes en bois de Geauga Lake.
 Big Dipper, des montagnes russes en bois de Luna Park Sydney en place de 1935 à 1981.

Surnom de sportifs :
 Wilt Chamberlain (1936–1999), basketteur américain
 Robert DiPierdomenico (né en 1958), footballeur australien
 Chris Duncan (né en 1981), joueur de baseball américain

En musique:
 Big Dipper (groupe), groupe de rock alternatif de Boston des années 1980-1990
 Big Dipper, une chanson d'Elton John de 1978
 Big Dipper, un album de Drop Trio sorti en 2003